Alegeri legislative în Republica Moldova, 2009 se poate referi la două alegeri:

 Alegeri legislative în Republica Moldova, aprilie 2009
 Alegeri legislative în Republica Moldova, iulie 2009